Николай Иванович Захаров (1929—2002) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 20 сентября 1929 года в селе Старые Челны Октябрьского района Татарской АССР в крестьянской семье.

Во время Великой Отечественной войны закончил семь лет школы и начал работать в колхозе, помогая взрослым на полях и фермах. После войны отслужил в Советской армии и после демобилизации поступил на курсы трактористов в Бугульминское СПТУ, по окончании которого трудился на полях родного колхоза. Затем Николаю Ивановичу предложили возглавить отстававшую свиноводческую ферму, за что он взялся со всей ответственностью. А когда колхоз «Борьба» вошел, вследствие укрупнения, в состав нового хозяйства — колхоза имени Синдрякова, Захаров принял под своё начало уже укрупненную свиноферму. В районных и республиканских сводках колхоз держался на лидирующих позициях по сдаче государству мяса, а план VIII пятилетки (1966—1970) по сдаче государству животноводческих продуктов был перевыполнен, за что Николаю Ивановичу Захарову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В последующие годы он работал председателем Старочелнинского сельского Совета народных депутатов, заместителем председателя колхоза имени Синдрякова. Занимался общественной деятельностью — избирался депутатом Октябрьского районного Совета народных депутатов. Затем вышел на пенсию.

Умер в 2002 году.

Награды 
 8 апреля 1971 года Н. И. Захарову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина.
 Также был награждён медалями.

Память 
 Именем Героя названа одна из улиц города Нурлат.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Татарстана

Примечания

Ссылки 
 ЗАХАРОВ Николай Иванович
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР пятого созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС